Светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский (, Санкт-Петербург — , Марбург) — сын императора Александра II и княжны Е. М. Долгорукой.

Биография 
Георгий Александрович — сын императора Александра II и княжны Екатерины Михайловны Долгорукой (с 1880 года — светлейшая княгиня Юрьевская) рождённый до брака и позже узаконенный с присвоением титула светлейшего князя и фамилии Юрьевский. 29 июня (11 июля) 1874 года Александр II отправил тайный указ в Сенат: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству и вводим в княжеское достоинство с титулом светлейших. Александр». В день бракосочетания Александра II и княжны Екатерины (6 июня 1880) был составлен Акт о бракосочетании и в Сенат был направлен новый указ: «Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом светлости. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии, мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям сообразно статье 14 Основных законов империи и статьи 147 Учреждения Императорской фамилии. Александр».

Признав детей, Александр II желал уравнять их в правах со старшими детьми, рождёнными от императрицы Марии Александровны. Великий князь Александр Михайлович писал в своих воспоминаниях:
 — А вот и мой Гога! — воскликнул гордо Император, поднимая в воздух веселого мальчугана и сажая его себе на плечо. — Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?
 — Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский, — отвечал Гога и начал возиться с бакенбардами Императора, теребя ручонками.
 — Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский! — шутил Государь. — А не хочется ли, молодой человек, вам сделаться Великим князем?
…Этой шуткой Александр II как бы пробовал почву среди своих родственников по вопросу об узаконении своих морганатических детей.

После убийства отца-императора () вместе с матерью и сёстрами покинул Россию и жил во Франции. Учился в лицее Кондорсэ. Окончил Сорбонну (1891) со степенью бакалавра.

Впоследствии вернулся в Россию. Прослушал курс лекций в Морском кадетском корпусе. С 19 марта 1892 года служил в 5-м флотском экипаже Балтийского флота, в плавании на бронепалубном корвете «Рында» (1892—1894).

С 7 октября 1895 года обучался на драгунском отделении Офицерской кавалерийской школы.

21 апреля 1897 года прикомандирован ко 2-му эскадрону лейб-гвардии Гусарского полка, в 1908 году вышел в отставку в чине штабс-ротмистра.

 года Георгий Александрович скончался от нефрита в Марбурге, провинция Гессен-Нассау, королевство Пруссия, Германская империя. Похоронен  на русском кладбище.

Чины 
 Вольноопределяющийся флота
 Мичман (7 февраля 1894)
 Переведен в гвардейскую кавалерию корнетом (16 сентября 1895)
 Поручик (6 декабря 1898)
 Штабс-ротмистр (6 декабря 1902)

Брак и дети 
Жена (с 4 февраля 1900 года; Ницца)  — графиня Александра Константиновна Зарнекау (1883—1957), дочь принца Константина Петровича Ольденбургского от морганатического брака с графиней Агриппиной Зарнекау, урождённой Джапаридзе. Союз этот был устроен княгиней Юрьевской, чтобы разлучить сына с цыганкой Анной Масальской, от которой он имел незаконных детей. Брак по расчету для Георгия Александровича превратился в брак по любви. Он до безумия был влюблен в свою юную жену. Пока она не привлекала внимания богача Льва Васильевича Нарышкина. В 1904 году начался бракоразводный процесс, который закончился 17 октября 1908 года. В браке с Нарышкиным Александра Константиновна не была счастлива и, родив двух детей, развелась с ним. Умерла в Париже.
 Сын Александр (, Ницца, Франция — 29 февраля 1988), после развода родителей жил у бабушки княгини Юрьевской, обучался в частной школе в Англии.
 Внук Георгий (Ханс-Георг) (род. 8 декабря 1961, Санкт Галлен, Швейцария)

Предки

Примечания

Литература 
 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — : ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
 Григорян В. Г. Романовы. Биографический справочник. — : АСТ, 2007.

Ссылки 
 Воспоминания Великого князя Александра Михайловича
 Род Юрьевских

Дети Александра II
Георгий Александрович
Эмигранты из Российской империи
Выпускники Парижского университета
Выпускники Морского кадетского корпуса
Штабс-ротмистры (Российская империя)
Умершие от нефрита